

Personagens
Laurinha — personagem do desenho Ursinhos Carinhosos
Laurinha Figueroa — personagem da novela Rainha da Sucata
Laurinha — personagem de Ângela Leal em O Astro (1977)
Laurinha — personagem de Louise Cardoso em Se Segura, Malandro!
Laurinha — personagem de Rute Miranda em Baía das Mulheres
Laurinha — personagem de Rita Alagão em Filhos do Vento
Laura Rangel — personagem de Eliane Neves em Corpo a Corpo
Laurinha — personagem de Alcione Mazzeo em Baila Comigo (telenovela)
Laurinha —  personagem secundária das histórias do Zé Carioca
Laurinha — personagem de Andréa Murucci em Cómplices al rescate
Laurinha —  personagem de Laura Feliciano em Chiquititas (1997)

Obras
 As Cores de Laurinha — livro de Pedro Bandeira

Geografia 
Laurinha — aldeia histórica, hoje extinta, em Conceição do Castelo

Desambiguações de antropônimos